Бро́нвин Уэ́бстер (; урождённая Бро́нвин Со́ндерс, ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего и второго.

Достижения 
 : серебро ().
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2009), бронза (2010, 2011).
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2009).
 : серебро (2006).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончила Университет Калгари.

Примечания

Ссылки 
 Bronwen Webster – Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники Университета Калгари